Tallnäs kan syfta på:

Tallnäs, Karislojo
Tallnäs, Ljusdal
Tallnäs, Timrå – Timrå kommun
Tallnäs stiftsgård – stiftsgård i Växjö stift